Уиллингем () — многозначный термин:

Фамилия 
 Уиллингем, Кэмерон Тодд (1969—2004) — американец, обвинённый в убийстве своих маленьких детей.
 Уиллингем, Ле’ко (род. 1981) — американская баскетболистка.

Топоним 
 Уиллингем — небольшое поселение в графстве Кембриджшир.